Stegerer ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Stegerer
 Wilhelm Stegerer (1898–1983), deutscher Politiker (CSU, später BP)